UMSA puede referirse a:
 La Universidad del Museo Social Argentino, universidad privada con sede en Buenos Aires. 
 La Universidad Mayor de San Andrés, universidad pública de La Paz.
 La Universidad Mesoamericana de San Agustín, universidad privada de Mérida, Yucatán.